Олаф Кёльциг (; ) — немецкий хоккейный вратарь, игрок сборной Германии. В 2009 году закончил профессиональную карьеру.

Карьера 
На драфте НХЛ 1989 года был выбран в первом раунде под общим 19-м номером командой «Вашингтон Кэпиталз», за которую играл с 1990 по 2008 годы. В 2008 году перешёл сначала в клуб «Тампа Бэй Лайтнинг», а затем в «Торонто Мэйпл Лифс». Олаф стал первым хоккеистом, родившимся в Африке, который сыграл в НХЛ.

Во время выступлений в Западной хоккейной лиге в составе «Трай-Сити Американс» Олаф Кёльциг 29 ноября 1989 года стал первым вратарём ЗХЛ, забившим гол: он поразил в конце матча пустые ворота команды «Сиэтл Тандербёдз».

С 4 сентября 2013 года Кёльциг является тренером вратарей «Вашингтон Кэпиталз».

Награды 
 Везина Трофи, 2000 («Вашингтон Кэпиталз»)
 Кинг Клэнси Трофи, 2006 («Вашингтон Кэпиталз»)

Статистика

Playoffs 

 Lge — лига, в которой выступал игрок.
 GP — сыгранные матчи.
 Min — минуты, проведённые на поле.
 GA — пропущенные шайбы.
 EN — голы, забитые в пустые ворота.
 SO — матчи на «ноль» (без пропущенных шайб).
 GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.
 W, L, T — количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём.
 Svs — отражённые броски («сэйвы»).
 Pct — процент отражённых бросков.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Legends of Hockey

Хоккейные вратари
Хоккеисты Германии
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кинг Клэнси Трофи
Обладатели Везина Трофи
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»